Die Liste der aserbaidschanischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über Spieler, die mindestens ein A-Länderspiel für die aserbaidschanische Fußballnationalmannschaft bestritten haben.

Rekordspieler des Landes nach Einsätzen ist Rəşad Sadıqov. Der Abwehrspieler absolvierte zwischen 2001 und 2017 insgesamt 111 Partien, in denen er fünf Tore erzielte. Rekordtorschütze ist Qurban Qurbanov, der 14 Treffer in 68 Spielen zwischen 1992 und 2005 erzielte.

Spielerliste 
Stand: 25. August 2022

Weblinks 
 Spieler auf national-football-teams.com
 Spieler auf transfermarkt.de

Aserbaidschan
!
!